Cobra — слово походить з португальської мови, що означає «змія». Зустрічається в таких галузях:

Військова справа 
 EKO Cobra — (), спеціальний антитерористичний підрозділ МВС Австрії
 Operation Cobra — наступальна операція американських збройних сил у ході Другої світової війни

Техніка 
 AC Cobra — спортивний автомобіль британської фірми AC Cars
 Bell P-39 Airacobra — американський літак-винищувач періоду Другої світової війни
 Northrop YF-17 Cobra — американський багатоцільовий літак-винищувач
 Cobra (мова програмування) — об'єктно-орієнтована мова програмування загального призначення
 KRAZ Cobra — український бронеавтомобіль на основі Toyota Land Cruiser 200, що виробляється на Кременчуцькому автомобільному заводі за ліцензією канадсько-еміратської компанії «Streit Group».
 Otokar Cobra — турецький бронеавтомобіль.

Мистецтво 
 Gold Cobra — альбом гурту Limp Bizkit
 Cobra Records — американський лейбл звукозапису (діяв 1956—1959)

Див. також 
 Кобра
 Справжні кобри